Daucus persicus är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre Edmond Boissier. Daucus persicus ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
persicus